Акиаки () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 130 км к северо-западу от атолла Нукутаваке, в 160 км к востоку от атолла Хао и в 45 км к северо-западу от атолла Вахитахи.

География 
В центре Акиаки в прошлом находилась лагуна, которая в настоящий момент высохла. Площадь острова составляет около 1,3 км². Акиаки по геологической структуре относится к поднятым атоллам.

История 
Атолл был открыт в 1768 году французским мореплавателем Луи Антуаном де Бугенвилем. Подплывая к Акиаки, француз увидел на берегу туземцев, которые махали длинными копьями. Именно поэтому Бугенвиль назвал остров  (в пер. «остров жителей с копьями»). Год спустя здесь высадился английский путешественник Джеймс Кук, назвавший остров  (в пер. «шляпа из бахромы»), так как Акиаки напоминал по форме шляпу матроса.

Население 
Остров необитаем (2007).

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Нукутаваке.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 
 История острова 

Туамоту
Атоллы